Вирабхадра:

 Вирабхадра — образ Шивы в яростном аспекте; олицетворение воинской ярости; берсерк.
 Вирабхадра Госвами — кришнаитский святой, живший в XVI веке в Бенгалии.